Павел Кулешов:
 
 Кулешов, Павел Павлович (1923—2009) — подполковник, Герой Советского Союза.